Hodonice est un toponyme qui peut désigner :

Hodonice, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Hodonice, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie